Æthelwold dell'Anglia orientale – re dell'Anglia orientale
 Æthelwald Moll di Northumbria – re della Northumbria
 Æthelwold di Lindisfarne – vescovo di Lindisfarne
 Æthelwold di Winchester – vescovo di Winchester